Els ornitòpodes (Ornithopoda, gr. ornis, "ocell", pous, "peu") són un grup de dinosaures, amb la pelvis similar a la dels ocells, que tenen el seu origen en espècies petites, bípedes, i que posteriorment van créixer en mida i nombre fins a esdevenir un dels grups més exitosos d'herbívors del món Cretaci, i dominaren tot el territori nord-americà. El seu major avantatge evolutiu fou el progressiu desenvolupament de l'aparell mastegador que va esdevenir el més sofisticat mai desenvolupat per un rèptil, rivalitzant amb mamífers moderns com la vaca domèstica. Es coneixen espècies dels set continent, fins i tot de l'Antàrtida, tot i que són escassos a l'hemisferi sud.

Els ornitòpodes, tal com el nom indica, presentaven peus amb tres dits, tot i que les formes més primitives en presentaven quatre. També es caracteritzaven per no tenir armadura, el desenvolupament d'un bec, i l'elongació del puvis que eventualment s'estengué sobrepassant l'ili.

Classificació

Taxonomia 
Infraordre Ornithopoda
 Anabisetia
 Bihariosaurus
 Changchunsaurus
 Fukuisaurus
 Jeholosaurus
 Lurdusaurus
 Muttaburrasaurus
 Siluosaurus
 Talenkauen
 Tenontosaurus
 Família Camptosauridae
 Família Dryosauridae
 Família Hypsilophodontidae*
 Família Iguanodontidae
 Família Rhabdodontidae
 Superfamília Hadrosauroidea

Filogènia 
Cladograma després de Sues & Norman (1990) and Weishampel & Heinrich (1992).